Franco Levine, nome artístico de Gian Carlo Franco Vieira Santos (Macaúbas, 28 de novembro de 1976) é um cantor e compositor brasileiro. Lançou em 2010, seu primeiro CD Por Ti, pela Peer Music.

Naturais de Macaúbas
Cantores da Bahia
Compositores da Bahia
Cantores de música sertaneja